Сэр Майкл Джон Гэ́мбон (, род. 19 октября 1940, Дублин, Ирландия) — ирландский и британский актёр театра, кино и телевидения, четырежды получавший телепремию BAFTA как лучший актёр (1987, 2000, 2001, 2002), номинированный на премии «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003) и получивший множество премий различных кинематографических гильдий.

Биография 
Майкл Гэмбон родился в Ирландии. После того, как актёр поступил на работу в Британский Национальный театр, его карьера пошла на взлёт. В то время театром руководил сэр Лоренс Оливье, а Гэмбон участвовал в постановках пьес Алана Айкбурна. Действительно, известен Гэмбон стал в 1980-х, когда сыграл в постановке «Жизнь Галилея».

Начиная с этого времени, актёр регулярно появлялся на сцене Королевского Национального театра, где сыграл таких персонажей, как Король Лир, Отелло и Марк Антоний. В настоящее время является одним из самых уважаемых британских актёров. Командор ордена Британской империи.

Личная жизнь 
Гэмбон был женат на британской актрисе Энн Миллер с 1962 года. В браке родился сын Фергюс (род. 1967). С 2004 года Гэмбон живёт с Филиппой Харт, которая моложе его на 25 лет. В мае 2007 года от этого союза родился сын Майкл, а 22 июня 2009 — второй сын, Уильям.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты премии Лоренса Оливье
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры Ирландии‎
Лауреаты премии Ричарда Харриса за актёрский вклад в британский кинематограф